Яснево — название нескольких населённых пунктов:
 Яснево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Яснево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Яснево — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Яснево — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Яснево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.